Churchill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Steven P. Churchill
 David Maughan Churchill